Guillem Caçador (bisbe de Barcelona): Bisbe de Barcelona entre 1561 i 1570.
 Guillem Caçador (bisbe de l'Alguer): Bisbe de l'Alguer entre 1525 i 1527.